Запретная зона — зона, куда запрещён доступ. Такое название имеют несколько произведений кинематографа:
 Запретная зона (фильм, 1982) () — американский музыкальный, комедийный фильм фэнтэзи, режиссёра Ричарда Элфмэна.
 Запретная зона (фильм, 1988) — советская социальная драма режиссёра Николая Губенко.
 Запретная зона (фильм, 2003) () — американский драматический фильм, режиссёра Ли Мэдсена
 Запретная зона (фильм, 2012) () — американский фильм ужасов, режиссёра Брэдли Паркера.
 Запретная зона (фильм, 2020) — триллер, Белоруссия, реж. Митрий Семенов-Алейников.

Другие значения:
 Запретная зона () — французское новостное шоу, транслируемое с 1993 года.
 Запретная зона (ток-шоу) — детективное ток-шоу с Михаилом Пореченковым на ТНТ, выходившее в 2003-2005 г.

См. также 
 Контрольно-следовая полоса
 Запретный город